Die Liste der Mannschaftskader der Ekstraliga (Schach) 2010 enthält alle Spieler, die für die polnische Ekstraliga im Schach 2010 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die teilnehmenden Mannschaften durften neben sechs Stammspielern (dabei musste an Brett 6 eine Frau aufgestellt werden) beliebig viele Ersatzspieler melden. Während Polonia Votum Wrocław und KSz Polonia Warszawa nur die sechs Stammspieler meldeten, umfasste der Kader von WASKO HetMaN Szopienice zwölf Spieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während Polonia Votum Wrocław, KSz Polonia Warszawa, KSz Stilon Gorzów Wielkopolski und AZS UMCS Lublin in allen Wettkämpfen die gleichen sechs Spieler einsetzten, spielten für LKS Pasjonat Dankowice und UKS Rotmistrz Twoja Szkoła Grudziądz je acht Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 68 der 82 gemeldeten Spieler zum Einsatz, von denen 49 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbeste Spielerin mit 8 Punkten aus 9 Partien war Monika Soćko (Szopienice), je 6,5 Punkte aus 9 Partien erreichten Radosław Wojtaszek, Mateusz Bartel, Dariusz Świercz (alle KSz Polonia Votum Wrocław) und Andrej Schyhalka (Dankowice). Kein Spieler erreichte 100 %, das prozentual beste Ergebnis gelang ebenfalls Monika Soćko.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer; bei Frauen ist sowohl die Position in der Frauen-Rangliste (mit vorangestelltem "W") als auch eingeklammert die offizielle Ranglistennummer angegeben (die insofern täuscht, als an Brett 6 gemeldete Frauen nicht aufrücken, wenn einer der ersten fünf Spieler ausfällt, sondern an Brett 6 bleiben)
 Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des Turniers (Stand: September 2010); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: September 2010), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom September 2010; BLR = Weißrussland, CZE = Tschechische Republik, HUN = Ungarn, POL = Polen, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

KSz HetMaN Szopienice

LKS Pasjonat Dankowice

KSz Polonia Votum Wrocław

KS Polonia Warszawa

KSz Stilon Gorzów Wielkopolski

KS Pocztowiec Poznań

AZS UMCS Lublin

UKS Rotmistrz Twoja Szkoła Grudziądz

AZS WSB Wrocław

BKS Prokonex Brzeg

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen erhalten, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Meldungen und Ergebnisse bei chessarbiter.com (polnisch)

Ekstraliga (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2010
Ekstraliga Schach 2010